Махасил има више значења:

 Махасил (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Махасил (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику